Diani peut faire référence à :

Patronyme 

 Djibril Diani (né en 1998), footballeur français ;
 Kadidiatou Diani (née en 1995), footballeuse internationale française.

Toponymes 

 , plage kényane ;
 , rivière guinéenne ;
 , appelée aussi Diani River, rivière guinéo-libérienne.

Voir aussi 

 Dianisme